Пономарёвка — название населённых пунктов в России:

 Пономарёвка — село в Бирском районе Башкортостана.
 Пономарёвка — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Пономарёвка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Пономарёвка — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Пономарёвка — село в Оренбургской области, административный центр Пономарёвского района.
 Пономарёвка — исчезнувший посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Пономарёвка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Пономарёвка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Пономарёвка — село в Боковском районе Ростовской области.
 Пономарёвка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Пономарёвка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Пономарёвка — деревня в городском округе «Переславль-Залесский» Ярославской области.